Un mariage sans fin peut désigner :
 Un mariage sans fin, un téléfilm américain de Ron Oliver diffusé en 2015 ;
 , un film allemand de Maggie Peren sorti en 2020.